Фонфрия (Самора) (исп. Fonfría) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Фонфрия (Теруэль) (исп. Fonfría) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.